Pleasant Mills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Mills (Indiana)
 Pleasant Mills (New Jersey)